Незабываемый 1919-й:

 Незабываемый 1919-й (пьеса) — пьеса Всеволода Вишневского
 Незабываемый 1919 год (фильм) — фильм 1951 года, режиссёр Михаил Чиаурели